46-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 1 по 28 декабря 1978 года в Тбилиси. Звание чемпиона было присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Интересные факты 

Дебют будущего чемпиона мира Гарри Каспарова в чемпионатах СССР.

Литература

Ссылки 
 46th USSR Championship,  Tbilisi

Чемпионаты СССР по шахматам
1978 год в шахматах
Спорт в Грузии в 1978 году
Декабрь 1978 года
Спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты СССР в 1978 году
Шахматные турниры в Грузии